

Пісари — село в гміні М'єндзилесе Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Пісари — село в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Пісари — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства